Saroja ist der Name von

 Sarojaalpe, in der Marktgemeinde Frastanz, Vorarlberg, Österreich
 Sarojahöhe, Berg an der Grenze von Liechtenstein und Österreich
 Sarojasattel, ein Gebirgspass zwischen Liechtenstein und Österreich

 Saroja Ramamrutham (* 1931), indische Schauspielerin
 Saroja Jhuthu, Indischer Sportschütze
 Saroja Vaidyanathan (* 1937), Indische Choreografin und Tänzer
 B. Saroja Devi (* 1938), indisch-britische Schauspielerin
 V. Saroja, indischer Politiker
 E. V. Saroja (1935–2006), indische Schauspielerin
 R. Saroja, indische Politikerin
 M. Saroja (1933–2012), indische Schauspielerin Humoristin